Ви́ница () — община в Северной Македонии. Расположена на востоке страны. Население составляет 19 938 человек (2002 год).

Административный центр — город Виница.

Площадь территории общины 432,67 км². В 2003 году в состав общины вошла упразднённая община Блатец.

Кроме города Виница в состав общины входит ещё 15 сёл: Блатец, Виничка-Кршла, Градец, Грляни, Драгобраште, Истибаня, Калиманци, Крушево, Лаки, Лески, Липец, Пекляни, Трсино, Црн-Камен и Якимово.

Граничит с общинами Северной Македония:
 на севере — с общиной Македонска-Каменица;
 на северо-западе — с общиной Кочани;
 на востоке — с общиной Делчево;
 на юго-востоке — с общиной Берово;
 на юге — с общиной Радовиш;
 на западе — с общиной Зрновци.

Литература 
 Општините во Социалистическа Република Македонија. Скопје: Мисла, 1983.

Ссылки 
 Официальный сайт общины Виница 
 Сайт об общине Виница 
 Община Виница на сайте министерства местного самоуправления 

Общины Северной Македонии